Лауфах:

 Лауфах — коммуна в Германии.
 Лауфах — река в Германии.